Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla španělská světová trojka David Ferrer, který se před zahájením turnaje odhlásil pro poranění hlezna.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený Argentinec Carlos Berlocq, když ve finále zdolal španělskou turnajovou osmičku Fernanda Verdasca po setech 7–5 a 6–1. Třicetiletý Berlocq tak po finálové porážce na chilském VTR Open 2012, získal premiérový singlový titul na okruhu ATP Tour, a celkově druhou trofej. S krajanem Eduardem Schwankem již zvítězil ve čtyřhře na MercedesCupu 2010.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Grigor Dimitrov (semifinále)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Fernando Verdasco (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Swedish Open 2013